

Patronyme 

 Aldo Zenhäusern (1951-2012), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Gerd Zenhäusern (né en 1972), joueur et entraîneur de hockey sur glace suisse ;
 Ramon Zenhäusern (né en 1992), skieur alpin suisse.

Toponyme 

 un hameau de Bürchen dans le canton du Valais en Suisse ;
 un hameau de Grengiols dans le canton du Valais en Suisse.